Николай Михайлович Баталов (родился 6 сентября 1953 года) — полковник вооружённых сил Российской Федерации, в годы Первой чеченской войны командовал 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой. В 1999—2001 годах — региональный деятель Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки.

Биография 
Родился 6 сентября 1953 года. Образование — высшее (окончил Ульяновское танковое училище). Прошёл срочную службу, командовал танковым взводом (лейтенант), ротой (капитан), батальоном (подполковник) и полком (полковник).

В годы Первой чеченской войны Николай Михайлович был назначен командиром 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады после ранения её предыдущего командира, полковника Аркадия Бахина (приказ подписан генералом Л. Я. Рохлиным по группе «Север»). В декабре 1994 года — помощник начальника штаба медико-санитарного батальона 8-го армейского корпуса ВС РФ. В звании командира 74-й омсбр — участник «новогоднего» штурма Грозного. Позже был заместителем командира 8-го армейского корпуса (г. Волгоград). Давал интервью Александру Невзорову в документальном фильме «Ад», в котором критически отзывался о командовании, которое не укомплектовывало подразделения для боя в городских условиях, но при этом отмечал решающую роль действий Льва Рохлина в штурме Грозного. Цитаты Баталова позже стали крылатыми благодаря тому, что их повторяли некоторые герои художественного фильма «Чистилище».

В дальнейшем Баталов сожалел о своём интервью и называл его «позорным», в то время как Невзоров считал, что это интервью как раз прославило полковника. После подписания Хасавюртовских соглашений Баталов присоединился к Движению в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки, руководил его Волгоградским региональным отделением.

Во время кризисных событий 1998 года, по собственным словам, Баталов получил от Рохлина распоряжение быть готовым к активным боевым действиям: в начале лета 1998 года Рохлин запланирован военный переворот, целью которого ставилось свержение президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина. Первая попытка состоялась в июне 1998 года, однако попытку пресекла бригада внутренних войск. Повторные действия запланировали на 20 июля, но 3 июля Рохлин был убит на своей даче, вследствие чего подготовка к вооружённому выступлению немедленно прекратилась, несмотря на тщательную организацию действий и привлечение милиции. После убийства Рохлина 8-й корпус был расформирован, а недовольные политикой Ельцина и поддерживавшие Рохлина солдаты и офицеры были отправлены в запас или уволены. По воспоминаниям Баталова, около половины личного состава Кремлёвского полка готовы были поддержать возможные выступления Рохлина против Ельцина, в то время как вторая часть полка поддерживала Ельцина.

В настоящее время — пенсионер, проживает в Волгограде, работает директором по общим вопросам одного из химических заводов г. Волгоград. Единственная государственная награда — орден «За военные заслуги», формально получен за учения после возвращения с бригадой в Юрге; по мнению современников, фактически — за успешные действия при штурме Грозного и боях против чеченских боевиков. Председатель совета ветеранов при АО «Каустик» с марта 2014 года. Критически высказывался о пребывании ряда военнослужащих ВС РФ на самообеспечении.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Полковник Российской гвардии как зеркало российского офицерства
 . Интервью с Николаем Баталовым на фрагментах 01:53 — 03:00, 06:13 — 06:36.
 «Три секунды до взрыва вечностью казались». Легендарный российский офицер о боях за Грозный, трусости военных и Невзорове

Полковники (Российская Федерация)
Участники Первой чеченской войны
Выпускники Ульяновского танкового училища